veut dire bécassine en anglais. Cela désigne également le fait de tirer au fusil ou de faire une photographie à longue distance, voir sniper

Véhicules 
 Le Sopwith 7F.1 Snipe était un avion de la Première Guerre mondiale.
 Le Snipe est un voilier, un dériveur léger.
 La Humber Snipe est une voiture produite en Angleterre par le Groupe Rootes entre 1930 et 1948.

Prénom 
 , un rappeur des  (Nouvelle Orléans).
 Snipe Conley (1894–1978), un lanceur (baseball).
 Snipe Hansen (1907–1978), un lanceur (baseball) des Philadelphia Phillies et des St. Louis Browns.

Lieux 
 , un secteur non constitué en municipalité du comté de Brazoria.
 , un avant-poste durant la seconde bataille d'El Alamein (1942).